Asiocoleidae é uma extinta família monotípica de coleópteros.

Gênero
 Asiocoleus Rohdendorf, 1961

 
Famílias monotípicas de coleópteros